Die Qualifikation für das Turnier startete im August 2005 und dauerte bis April 2007 an. China war als Gastgeber automatisch für das Turnier qualifiziert. Des Weiteren qualifizierten sich fünf europäische Mannschaften, zwei afrikanische Teams, zwei weitere asiatische Teams (neben China), eine Mannschaft aus Ozeanien, zwei südamerikanische und zwei nordamerikanische Mannschaften. Die 16. Mannschaft wurde in einem Relegationsspiel zwischen den Drittplatzierten aus Asien und Nordamerika ermittelt.

Außer in Europa diente überall die Kontinentalmeisterschaft als Qualifikationsturnier.

Europäische Zone / UEFA 

Die Kategorie A spielte in fünf Gruppen zu je fünf Mannschaften um die Qualifikation zur WM. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für das Turnier.

Deutschland traf in Gruppe 4 der Qualifikation auf Irland, Russland, Schottland und die Schweiz. Österreich bekam es in Gruppe 5 mit England, Frankreich, den Niederlanden und Ungarn zu tun.

Die restlichen zwölf europäischen Frauenfußballnationen spielten in der Kategorie B in den Gruppen 6 bis 8 um den Aufstieg in die Kategorie A.

Übersicht

Spielergebnisse

Kategorie A

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Torjägerliste

Kategorie B 
 Gruppe 6

 Gruppe 7

 Gruppe 8

Südamerikanische Zone/CONMEBOL

Übersicht 

Als Qualifikation für die Weltmeisterschaft diente die Sudamericano Femenino in Argentinien. Das Turnier wurde vom 10. bis 26. November 2006 in Mar del Plata durchgeführt.

Spielergebnisse 
Gruppe A

Gruppe B

Endrunde

Argentinien und Brasilien sind damit für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Nord-, Zentralamerikanische und Karibische Zone/CONCACAF

Karibik 
Vorrunde

 Die Mannschaften von Montserrat, Bahamas und Guyana zogen ihre Teilnahme zurück, so dass Turks- und Caicosinseln, Grenada und St. Kitts und Nevis ein Freilos erhielten.

Erste Runde 
Haiti wurde zwar in Gruppe B gelost, jedoch wurde der Mannschaft die Einreise nach Aruba verweigert. Es wurde ein Entscheidungsspiel zwischen Haiti und dem Gewinner der Gruppe (Suriname) arrangiert. Dieses Spiel konnte Haiti gewinnen. Suriname konnte sich allerdings als einer der besten Gruppenzweiten auch für die nächste Runde qualifizieren.

Gruppe A

Gruppe B

Playoff: 27.05.2006  –  *  0:3

Gruppe C

Gruppe D

Zweite Runde 

Gruppe A

Gruppe B

Mittelamerika 

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 

Die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Kanada haben sich direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Mexiko bestritt noch eine Play-off-Runde gegen Japan.

Play-off 
10.03.2007  –  2:0 (1:0)
17.03.2007  –  2:1 (2:1)
 Quelle1, Quelle2

Asiatische Zone/AFC

Vorrunde 

Gruppe A

|}

Gruppe B

|}

Gruppe C

|}

Gruppe D

|}

Playoffs:

|}

Endrunde 
Gruppe A

|}

Gruppe B

|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}
Da China Gastgeber der WM-Endrunde ist, qualifizieren sich Nordkorea und Australien für die WM-Endrunde. Japan kann sich in 2 Playoffspielen gegen die drittplatzierte Mannschaft aus CONCACAF ebenfalls noch qualifizieren.

Play-off 

|}

Afrikanische Zone/CAF 
 Quelle

Übersicht 

Die Afrikameisterschaft für Frauen 2006 war gleichzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für das Turnier in China. Nigeria sprang für Gabun als Ausrichter der Endrunde ein.

Vor-Qualifikation 
Im KO-System wurden sieben Teilnehmer der Afrikameisterschaft ermittelt. Hinzu kam Gastgeber Nigeria.

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde 

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale
07.11.2006  –  5:0
07.11.2006  –  1:0

Spiel um Platz 3
10.11.2006  –  4:5 n. E. (2:2)

Finale
11.11.2006 ** – ** 1:0

Nigeria und Ghana sind für die Endrunde qualifiziert.

Ozeanische Zone/OFC

Übersicht 

Die Qualifikationsrunde wurde bei der Ozeanische Frauenfußballmeisterschaft 2007 vom 9. bis zum 13. April 2007 in Papua-Neuguinea gespielt.

Teilnehmer:

 
 
 
 

Die Mannschaften von , , , ,  und ,  haben vor Beginn des Turnieres ihre Teilnahme wieder abgesagt.

Spielergebnisse 

Neuseeland hat sich damit für die Endrunde qualifiziert.

Quelle: rsssf.com

Weblinks 
 Die Gruppen der europäischen WM-Qualifikation
 Offizielle FIFA-Seite zur WM 2007

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2005
Fußballveranstaltung 2006
Qualifikation